solano – nazwa ciepłego wiatru w Hiszpanii
 Solano – miejscowość i gmina w Kolumbii w departamencie Caquetá